Zręby – wzgórze na Garbie Tenczyńskim
 Zręby – część wsi Czułów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki

Zobacz też 
 Tatrzańskie Zręby
 zrąb zupełny